Graves se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gary R. Graves
 George Graves